Granum sinapis (signifiant en français « grain de sénevé ») peut désigner :
 Granum sinapis, un poème médiéval attribué à Maître Eckhart (c.1260 — c.1328) 
 Granum sinapis, une œuvre musicale contemporaine de Pascal Dusapin créé en 1997